ПСФК Черноморец (Бургас) през сезон 2013/2014 година. Включва информация за всички мачове изиграни от отбора, за неговото ръководство и картотекирани играчи по време на кампанията.

Клубът

Ръководство

Треньорско ръководство

Трансфери

Привлечени 
 3  Траян Траянов от Нефтохимик (Бургас)
 8  Милен Гамаков от Нефтохимик (Бургас)
 10  Маркиньо от  Рибейра Брава
 11  Мохамед Соли от  Гингам
 13  Наджиб Амари от  Марсилия
 14  Жереми Манзоро от  Бург-Перона
 23  Чико от  Портимоненсе
 24  Мартин Кавдански от Локомотив (Пловдив)
 26  Николай Павлов от Ботев (Пловдив)
 87  Карлос Фонсека от  Фейренсе
 88  Свилен Нотев от Мастер (Бургас)
 89  Бруно Оливейра от  Фейренсе
 90  Петър Атанасов от Ботев (Пловдив)
 91  Осама Мрабет от  ЕС Зарзис
 94  Жозюе Баламанджи от  ФК Париж

Напуснали 
 2  Траян Дянков (освободен)
 3  Георги Терзиев в Лудогорец (Разград)
 5  Тихомир Трифонов (освободен)
 6  Тодор Паланков в Черно море (Варна)
 7  Борислав Балджийски (освободен)
 11  Мохамед Соли (освободен)
 12  Стоян Колев (освободен)
 18  Орелиен Нгейтала (освободен)
 21  Александър Башлиев (освободен)
 22  Цветомир Цонков (освободен)
 32  Исуф Уатара (освободен)
 37  Жереми Фо-Поре (освободен)
 39  Янис Юсеф (освободен)
 78  Лорис Арно (освободен)
 89  Бруно Оливейра (освободен)
 91  Осама Мрабет (освободен)
 92  Гаел Н'лундулу (освободен)

Привлечени 
 1  Младен Живкович от  Дони Срем
 3  Мартин Димов от Витоша (Бистрица)
 4  Милен Василев от Славия (София)
 10  Годфред Бекое от  Олимпиакос Никозия
 11  Симеон Райков от Черно море (Варна)
 21  Александър Дамчевски от  Крием
 32  Стефано Кунчев от Славия (София)
 45  Славчо Шоколаров от Любимец 2007 (Любимец)
 70  Бранимир Костадинов от Локомотив (София)

Напуснали 
 1  Ник Дашев в Черно море (Варна)
 5  Стоян Кижев под наем в Мастер (Бургас)
 10  Маркиньо (освободен)
 12  Янко Георгиев под наем в Мастер (Бургас)
 13  Наджиб Амари (освободен)
 24  Мартин Кавдански (освободен)
 26  Николай Павлов в Ботев (Пловдив)
 88  Свилен Нотев (освободен)
 90  Петър Атанасов в Ботев (Пловдив)
 94  Жозюе Баламанджи (освободен)

Контроли

Лято 2013

Зима 2014

Програма

Официални мачове в А ПФГ; Първи етап

Официални мачове в А ПФГ; Втори етап, втора седмица

Официални мачове за купата на България

Класиране

Първи етап

Втори етап, втора седмица

Статистика по футболисти

Топ 5 голмайстори

Външни препратки 
 Официален сайт на Черноморец Бургас
 Черноморец в footballdatabase.eu
 Черноморец в burgas24.bg

2013/14
Черноморец